Jaz steht für:

 Iomega Jaz (auch Jaz-Drive), Computer-Laufwerk mit wechselbarem Datenträger

JAZ steht für:
 Jahresarbeitszahl, zur Bewertung der Effizienz einer Wärmepumpenheizung
 JALways, japanische Fluggesellschaft (ICAO-Code)

jaz steht für:
 Jawe (ISO-639-3-Code), ozeanische Sprache auf Grande Terre, Neukaledonien

Siehe auch:
 Jazz

Abkürzung